Het seizoen 1946-47 was de 30e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). R. Uccle Sport werd winnaar in reeks A en R. Charleroi SC in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1945-46 voor de start van het seizoen:
 R. Tilleur FC (voorlaatste) degradeerde na 4 seizoenen in Ere-Afdeling.
 RCS Brugeois (laatste) degradeerde na 5 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1945-46 voor de start van het seizoen:
 KSC Meenen (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Mol Sport (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Cappellen FC KM (kampioen reeks C) promoveerde na 4 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Stade Waremmien FC (kampioen reeks D) promoveerde na 6 seizoenen terug naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 34 ploegen werden over twee reeksen van 17 clubs verdeeld.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1946-47 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1946-47 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, T: testwedstrijd degradatie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, T: testwedstrijd degradatie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1947-48 op het eind van het seizoen:
 R. Uccle Sport (kampioen reeks A) promoveerde na 21 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 R. Charleroi SC (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
Op het einde van het seizoen degradeerden de laatste 4 van elke reeks. Daarnaast werd een testwedstrijd gespeeld tussen de twee ploegen die 13e eindigde om een negende daler aan te duiden.

 Testwedstrijd voor behoud
RAFC Lokeren verloor van Excelsior Hasselt en degradeerde.

Volgende negen ploegen degradeerden naar Bevordering 1947-48:

P: positie, R: reeks, S2: Onafgebroken aantal seizoenen in 2e nationale op moment van degradatie

Topschutter

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2